

Супруни —  село в Лебединському районі Сумської області

Супруни — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства